Али Исмаилович Исмаилов () ― советский и российский журналист, общественный деятель, участник трудового фронта Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Нальчика (2013).

Биография 
Родился 6 ноября 1926 года в селении Нижнее Казанище Буйнакского района в Дагестане. Работать начал рано, в годы Великой Отечественной войны, в шестнадцать лет стал рядовым рабочим на Урванской машинно-тракторной станции. Завершив обучение на шоферских курсах, стал работать водителем грузовика в транспортной конторе Каббалкпотребсоюза, здесь же шесть лет был руководителем комсомольской организации. 

В 1950 году завершил обучение в Нальчикском педагогическом училище, стал работать заведующим организационным отделом, а позже был назначен вторым секретарем Нальчикского городского комитета комсомола. В 1953 году, окончив отделение журналистика Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, стал трудиться в должности редактора газеты «Советская Молодежь» , параллельно обучался на историко-филологическом факультете Кабардино-Балкарского государственного университета. 

С 1961 по 1963 годы работал на должности заведующего орготделом Нальчикского горкома партии, был редактором межрайонной газеты «Коммунист». В дальнейшем стал работать на ответственных должностях: заместитель заведующего Домом политпросвещения обкома КПСС, ответственный секретарь республиканской организации общества «Знание», заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации – заведующий сектором культуры, заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы обкома КПСС, первый секретарь Ленинского райкома партии города Нальчика. 

С 1976 по 1982 годы назначен и работал в должности председателя Нальчикского горисполкома. С 1982 по 2008 годы трудился на различных должностях: директор туристической гостиницы «Нарт», заместитель директора ВГИ, специалист первой категории Управления Судебного департамента при Верховном суде РФ по Кабардино-Балкарской республики. 

Одним из первых кого был приняли в Союз журналистов СССР, являлся делегатом первого Учредительного съезда журналистов страны. Избирался членом Нальчикского городского и областного комитетов партии, депутатом Ленинского районного и Нальчикского городского Советов, депутатом Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР девятого и десятого созывов.

Работая в должности председателя горисполкома, участвовал в реализации важных проектов развития Нальчика. При нём появились микрорайоны «Дубки», «Горный», «Молодежный». В городе был благоустроен проспект Мира. Построены 17-этажная гостиница «Нарт», 14-этажные дома в Вольном Ауле, 12-этажные корпуса на улице Республиканской. Были введены в эксплуатацию санатории «Туркменистан» («Ленинград») и «Голубые ели», Дворец культуры строителей и Дворец пионеров, кинотеатры «Родина» и «Аврора», Республиканский кардиоцентр, Республиканская детская больница.

В 2013 году решением депутатов Совета местного самоуправления городского округа Нальчик удостоен звания Почётный гражданин города.

Проживал в городе Нальчике. Умер 22 января 2018 года.

Награды и звания 
 Орден Знак Почёта
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 другими медалями
 Ветеран труда
 Почётный гражданин города Нальчика (2013)

Примечания

Ссылки 
 Али Исмаилович Исмаилов 
 Биография Али Исмаилович Исмаилов

Почётные граждане Нальчика
Военные автомобилисты Великой Отечественной войны
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Председатели Нальчикского горисполкома
Члены Нальчикского горкома КПСС
Депутаты районных советов РСФСР
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР
Члены Кабардино-Балкарского обкома КПСС